Гонка Чемпіонів 2023 — 32-й сезон Гонки чемпіонів, який відбувся 28 та 29 січня. Гонка вдруге проводилася у Швеції.

У кубку націй перемогу вдруге поспіль здобула команда Норвегії (Петер Сольберґ та Олівер Сольберґ). У Гонці Чемпіонів переміг швед Маттіас Екстрем.

Учасники

Кубок націй

Переможці

Гонка чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Основна сітка

Примітки

Посилання 
Сезон на офіційному сайті Гонки Чемпіонів

2023 в автоспорті
2023 у Швеції
2023 у шведському спорті